Le patronyme Fourny, du Fourny ou Defourny indique soit :
 une origine, d'après le toponyme Fourni (Hompré) ;
 une profession, de Fournil ou Fournier (boulanger)

Max Fourny (+ 1991), éditeur et collecteur d'art naïf français ; 
Alexandre Fourny (1898-1941), ancien combattant de la Première Guerre mondiale, 
rue Alexandre-Fourny,  voie publique de l'Île de Nantes, quartier de Nantes, en France ;
Dimitri Fourny (1972-), homme politique belge ;
 Paul-Emile Fourny, metteur en scène de théâtre et d'opéra ;
Pierre Fourny (1956-), poète et metteur en scène français;

Honoré Caille du Fourny (1630-1713), savant généalogiste français.